Beat Streuli (1957 -) est un artiste visuel suisse. 
 Hans Streuli (1892 - 1970) est un homme politique suisse.